Laika steht für:

 Laika, Hündin und erstes Lebewesen, das vom Menschen gezielt in einen Orbit um die Erde befördert wurde
 Laika (Band), britische Alternative-Rock-Band
 Laika (Hunderasse), eine Hunderasse
 Laika (Unternehmen), US-amerikanisches Animationsstudio
 Laika (Insel), eine der Shepherd-Inseln
 Laika Caravans, italienischer Reisemobilhersteller, Tochterunternehmen von Hymer
 Laika Records, deutsches Musiklabel
 Laika-Verlag, deutscher Verlag

Siehe auch:

 Laika & The Cosmonauts, finnische Surf-Rock-Band
 Laïka Fatien
 LeiKa
 Leica